Balsa bezeichnet:

 das Holz des Balsabaums
 Balsa (Lusitania), eine antike Stadt an der Südküste der Provinz Lusitania im heutigen Portugal
 Balsa (Ungarn), eine Gemeinde im Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg in Ungarn
 Balșa, eine Gemeinde im Kreis Hunedoara in Rumänien
 Balsa (Gattung), eine Schmetterlingsgattung aus der Familie der Eulenfalter
 Balsa (Software), ein E-Mail-Client für Gnome
 BALSA (Software) , ein interaktives Algorithmen-Animationssystem 

mehrere Angehörige der Familie der Balšići:
 Balša I. († 1362)
 Balša II. († 1385)
 Balša III. Stracimirović (1386–1421) 

Balsa ist der Familienname folgender Personen:
 Fabián González Balsa (* 1968), argentinischer Geistlicher und Weihbischof in Río Gallegos
 Jean-Louis Balsa (* 1957), französischer Geistlicher, Bischof von Viviers
 Marcel Balsa (1909–1984), französischer Automobilrennfahrer

Siehe auch:
 Balza